«Тинькофф» (Tinkoff) — название ряда проектов предпринимателя Олега Тинькова:

 «Тинькофф банк» (ранее «Тинькофф кредитные системы») — российский банк.
 «Тинькофф» — пивоваренная компания, сеть пивных ресторанов и бренд.
 Tinkoff Credit Systems — бывшая профессиональная континентальная велокоманда, базировавшаяся в Италии.
 Tinkoff — российская профессиональная велокоманда, до сезона 2016 года также носила названия «Тинькофф-Саксо», «Саксо-Тинькофф», «Саксо банк — Тинькофф банк».